Bianchi – cognome di lingua italiana
Bianchi – autoblindo
Bianchi – storica fabbrica di biciclette, automobili e motocicli a Treviglio
Bianchi – squadra italiana di ciclismo su strada, fondata nel 1905 ed attiva fino al 1966
Bianchi – comune della provincia di Cosenza
Bianchi, oggi Al-Zahra – centro abitato della Libia
Bianchi – fazione delle corse con i carri dell'epoca romana
Bianchi – fazione di Firenze intorno al 1300
Bianchi o Bianchi battuti – partecipanti a processioni di penitenti e flagellanti nel XV secolo
 Bianchi – fazione politica durante la rivoluzione russa
 Bianchi – romanzo di Norman Rush

Persone